Un bruit qui court, film français réalisé par Jean-Pierre Sentier et Daniel Laloux (1983)
 Un bruit qui court, album de Pauline Croze (2007)